Gartenbaumuseum steht für
 Deutsches Gartenbaumuseum, Erfurt
 Österreichisches Gartenbaumuseum, Wien 
Siehe auch
 Botanischer Garten
 Gartenschau